IMRO (kurz für Innere Mazedonische Revolutionäre Organisation) steht für:

 eine historische Organisation (1893–1934) zur Befreiung Makedoniens und Thrakien:
 Balgarski makedono-odrinski rewoljuzionni komiteti Innere Makedonisch-Adrianopeler Revolutionäre Organisation (kurz auch IMORO)
 Innere Mazedonische Revolutionäre Organisation (kurz IMRO), Nachfolgeorganisation der IMORO gegründet von Todor Aleksandrow nach dem Ersten Weltkrieg
 Innere Mazedonische Revolutionäre Organisation (obedinena), Abspaltung von der IMRO aus dem 1925 die unter dem Einfluss der Kommunistischen Internationale stand

 nach 1989 gegründete politische Organisationen:
 in Bulgarien:
 IMRO – Bulgarische Nationale Bewegung, eine bulgarische Partei
 IMRO – Vereinigung der makedonische Organisationen, eine bulgarische Organisation der Makedonische Bulgaren
 in Nordmazedonien:
 IMRO – Demokratische Partei für Mazedonische Nationale Einheit (kurz IMRO-DPMNE) eine nordmazedonische Partei
 IMRO – Volkspartei, eine nordmazedonische Partei, entstanden als Abspaltung von der IMRO-DPMNE

Abkürzung